Agustín Jiménez y Arenas (Jumella, Múrcia, 1784 - Alcalá de Henares, Madrid, 1869), organista i compositor espanyol 
 Agustín Jiménez Pérez (Pulpí, província d'Almeria, 1951), polític d'origen andalús establert a Alacant 
 Alberto Jiménez Fraud (Màlaga, 1883 - Ginebra, 1964), pedagog 
 Alberto Jiménez Monteagudo (Valdeganga, 1974), futbolista i entrenador castellà 
 Andrés Jiménez Fernández (Carmona, Sevilla, 1962), jugador de bàsquet 
 Antoni Jiménez Sistachs o Toni Jiménez (La Garriga, 1970), porter de futbol català 
 Antonio Jiménez Jiménez, polític i coronel de l'exèrcit espanyol monarquia d'Alfons
 Antonio Jiménez Quílez (Granada, 1934), ciclista espanyol 
 Carlos Jiménez Sánchez (Madrid, Espanya, 1976), jugador de bàsquet espanyol guanyador d'una medalla olímpica
 Carlos Jiménez Villarejo (Màlaga, 1935), jurista espanyol 
 César Jiménez Jiménez (Ávila, 1977), futbolista castellà que ocupava la posició de defensa 
 Ciriaco Jiménez Hugalde (Pamplona, 1828 – ?), organista i compositor espanyol
 David Jiménez i Cot (Sant Celoni, 1987), poeta, traductor, escriptor i assagista català 
 David Josué Jiménez Silva (Arguineguín, Gran Canària, 1986), futbolista canari que juga de centrecampista 
 Eduardo Jiménez (València, 1964), humorista gràfic 
 Eduardo Jiménez de Aréchaga (Montevideo, 1918 – Punta del Este, 1994), advocat, professor i polític uruguaià 
 Eladio Jiménez Sánchez (Ciudad Rodrigo, Salamanca, 1976) ciclista espanyol 
 Elvira María Jiménez Gutiérrez (Las Palmas de Gran Canaria, 1955), política valenciana d'origen canari 
 Federico Jiménez Losantos (Orihuela del Tremedal, Terol, 1951), periodista espanyol
 Fernando Jiménez del Oso(Madrid, 1941 - 2005), psiquiatre i periodista espanyol especialitzat en temes de misteri, ocultisme, i parapsicologia
 Fortún Jiménez (? - 1534), navegant espanyol, primer europeu a desembarcar a la península de Baixa Califòrnia
 Francisco Jiménez Arenas (Órgiva, Granada, 1872 /1873 - Barcelona, 1936), militar espanyol que va ocupar la presidència de la Generalitat de Catalunya després dels fets del 6 d'octubre de 1934
 Francisco Jiménez Tejada (1986), futbolista mallorquí que ocupa la posició de davanter
 Gonzalo Jiménez de Cisneros o Francisco Jiménez de Cisneros (Torrelaguna, Corona de Castella, 1436 - Roa, 1517), franciscà, Inquisidor general de Castella i regent a la mort dels reis Felip I i Ferran el Catòlic
 Gregorio Jiménez García Palacios, militar carlí 
 García Jiménez de Cisneros (Cisneros, 1455 /1456 - Montserrat, 1510), reformador benedictí, autor ascètic i prior (1493-99) i abat de Montserrat (1499-1510) 
 Ignasi Jiménez Raneda (Alagó, 1951), rector de la Universitat d'Alacant 
 Iker Jiménez Elizari (Vitòria, Àlaba, 1973), periodista basc especialitzat en temes de misteri, ocultisme, i parapsicologia 
 Javier Jiménez del Pozo o Javi Jiménez (Madrid, 1976), futbolista espanyol que ocupava la posició de migcampista
 Joaquín Jiménez Mata (Armilla, Granada, ? - ), ciclista espanyol que va córrer durant els anys 1940 
 Joaquín Ruiz-Jiménez Cortés (Hoyo de Manzanares, 1913 - Madrid, 2009), jurista i advocat espanyol 
 Josep Manel Jiménez i Gil, polític català, militant de la Candidatura d'Unitat Popular i batlle municipal
 José Eloy Jiménez Moreno o Eloy Jiménez (Hellín, 1971), futbolista i entrenador manxec
 José Manuel Jiménez Ortiz (1981, Algesires), futbolista andalús
 José Manuel Jiménez Sancho (Pamplona, 1976), futbolista navarrès que ocupa la posició de migcampista
 José María Jiménez Sastre (El Barraco, Àvila, 1971 - Madrid, 2003), ciclista espanyol
 José Patrocinio Jiménez Bautista (Ramiriquí, 1953), ciclista colombià
 Juan Antonio Jiménez Cobo (Castro del Río, 1959), genet andalús 
 Juan José Jiménez Collar (Cadis, 1957), futbolista espanyol que ocupava la posició de defensa
 Juan Miguel Jiménez López (1993, Coín, Màlaga), futbolista andalús
 Julio Jiménez Muñoz (Àvila, 1934), ciclista espanyol
 Laurent Jiménez-Balaguer (l'Hospitalet de Llobregat, 1928), pintor català que viu i treballa a París
 Lucía Jiménez (Segòvia, 1978), actriu de cinema, televisió i cantant espanyola
 Luis Jiménez Aranda (Sevilla, 1845-Pontoise, 1928), pintor sevillà 
 Luis Jiménez de Asúa (Madrid, 1889 - Buenos Aires, 1970), jurista i polític espanyol 
 Luis Jiménez Morell (Granada, 1940), polític valencià d'origen andalús 
 Manuel Jiménez Abalo (Vilagarcía de Arousa, 1956), futbolista gallec que ocupava la posició de defensa central
 Manuel Jiménez Jiménez (1964, El Arahal, Sevilla), jugador i entrenador de futbol 
 Manuel Jiménez de Parga Cabrera (Granada, 1929 - Madrid, 2014), polític, jurista i diplomàtic espanyol que formà part del primer govern democràtic encapçalat per Adolfo Suárez 
 Marcos Jiménez de la Espada Martín (Pollença, 1985), futbolista mallorquí que juga de davanter centre 
 María Angustias Jiménez Vera (Granada, 1849 - Sant Boi de Llobregat, 1897), vídua i religiosa andalusa, cofundadora de la congregació de les Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús 
 Nani Jiménez (València, 1981), actriu i model 
 Natalia Jiménez (Madrid, 1981), vocalista del grup espanyol "La quinta estación" 
 Nicolás Jiménez Molina (Íllora, Granada, 1896 - Madrid, 1987), dirigent socialista 
 Raúl Alonso Jiménez Rodríguez (1991), futbolista mexicà que juga com a davanter
 Roberto Jiménez Gago (1986, Madrid), futbolista 
 Rodrigo Jiménez de Rada (Puente la Reina, 1170 - Lió, Regne de França, 1247), Arquebisbe de Toledo i historiador navarrès
 Salvador Jiménez Marfil (Málaga, 1985), futbolista andalús 
 Stéphanie Jiménez (Albi, 1974), corredora de muntanya occitana amb passaport andorrà 
 Teresa Jiménez-Becerril Barrio (Sevilla, 1961), periodista i política andalusa, diputada al Parlament Europeu pel Partit Popular
 Timoleón Jiménez (Calarcá, Quindío, Colòmbia, 1959), guerriller colombià, comandant en cap de les FARC-EP
 Tomás Jiménez Álvarez (Salamanca, 1979), futbolista castellà que ocupa la posició de defensa 
 Trinidad Jiménez García-Herrera (Màlaga, Andalusia, 1962), política espanyola, membre del PSOE i Ministra d'Afers Exteriors (2010-2011) i de Sanitat (2009-2010) 
 Vela Jiménez, comte d'Àlaba (~870 -~883) 
 Wenceslao Jiménez Orive (Gijón, 1922 - Barcelona, 1950), anarquista i resistent antifranquista asturià